

Cinema
Fire (1996) - filme indiano de 1996
Fire (2006) - filme paquistanês de 2006
Fire (2020) - filme russo de 2020

Música
Fire (canção de Camp Rock 2)
Fire (canção de Jimi Hendrix)
Fire (canção de U2)
Fire (gravadora) - Gravadora britânica
Fire/Jericho - canção da banda britânica The Prodigy, de música eletrônica
Fire (Canção dos BTS) - canção da banda sul-coreana BTS

Outros usos
Fogo - do inglês Fire
Fire (DC Comics) - nome original em inglês de Fogo, heroína de origem brasileira da Marvel Comics

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música